Шидлово:

 Шидлово — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Млавский повят, Мазовецкое воеводство.
 Шидлово — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Пилский повят, Великопольское воеводство.